La I edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1981 a Foggia, in Italia.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1981
Competizioni sportive a Foggia
Scherma nel 1981
Scherma a Foggia